Kalvholmsfjärden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalvholmsfjärden, Larsmo, Österbotten, 
 Kalvholmsfjärden, Borgå, Nyland,

Se även
Kalkholmsfjärden
Kalvholm
Kalvholmen

Robotskapade Finlandförgreningar